Le signe AJH peut désigner :
 American Journal of Hematology ;
 American Jewish History ;
 Abraham Joshua Heschel (1907 - 1972), un rabbin.